Gruhnwald ist der Familienname von:

 Sylke Gruhnwald (* 1981), deutsche Sinologin, Betriebswirtin und Journalistin
 Sven Gruhnwald (* ), deutscher DJ und Musikproduzent